Sangerhausen steht für:

 Sangerhausen, Kreisstadt in Sachsen-Anhalt
 Landkreis Sangerhausen (Provinz Sachsen), historischer Landkreis in Preußen (1816–1952)
 Kreis Sangerhausen (1952–1990) im Bezirk Halle der DDR
 Landkreis Sangerhausen (1990–2007) im Land Sachsen-Anhalt
 Sangerhausen (Adelsgeschlecht), Thüringer Adelsgeschlecht
 (9819) Sangerhausen, Asteroid

Personen:
 Anno von Sangerhausen († 1273), Hochmeister des Deutschen Ordens
 Christoph Friedrich Sangerhausen (1740–1802), deutscher Schriftsteller
 Jutta von Sangerhausen (um 1200–1260), seliggesprochene Wohltäterin und Einsiedlerin